Аламе́да ( — тополиний гай) — назва багатьох топонімів іспаномовного походження:

 Аламеда - муніципалітет у Малазі
 Аламеда (станція метро) — станція Лісабонського метрополітену

також:

 Аламіда — місто в Каліфорнії
 Аламіда (округ, Каліфорнія) — округ у Каліфорнії
 Аламіда - місто в Саскачевані у Канаді